

Animaux 
 Le Diamondback est le nom anglais du Crotale diamantin (Crotalus adamanteus).

Bandes dessinées 
 Diamondback est une héroïne appartenant à l'univers de Marvel Comics.

Objets  
 La Diamondback est une souris de la marque Razer.
 Les Diamondback sont des méga montagnes russes.
 Le Diamondback est un revolver.
 Le Diamond Back est le nom donné à la voilure de la bombe planante GBU-39.

Sports 
 Les Diamondbacks de l'Arizona sont un club de la Ligue majeure de baseball.

Notes et références